Naselja u Sloveniji:
 Hrastnik, grad i središte općine Hrastnik
 Hrastnik pri Trojanah, naselje u općini Zagorje ob Savi
 Hrastnik  (Moravče, Slovenija), naselje u općini Moravče
 Hrastnik  (Vojnik, Slovenija), naselje u općini Vojnik